Kuusiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusiluoto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Granholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,20, long 25,00), 
 Kuusiluoto (del av en ö), Mellersta Österbotten, 
 Kuslot, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Kuusiluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Granholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,15, long 25,11), 
 Kuusiluoto (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,50, long 27,50), 
 Kuusiluoto (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,51, long 27,77), 

Robotskapade Finlandförgreningar